Којолтепек има више значења:

 Којолтепек (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Којолтепек (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику